Димитър Иванов Мишайков български икономист, политик, журналист и общественик.

Биография 
Произхожда от големия български род Мишайкови от леринското село Пътеле. Роден е в 1883 година в Пазарджик в семейството на Евгения Мишайкова и пътелееца Иван Мишайков (1854 - ?), учил във Виена и установил се в Пазарджик след 1879 като чиновник в просветния отдел. Завършва класическа гимназия в София и право в Софийския университет през 1904 г. Специализира в Мюнхен и Берлин (1904 – 1907).

Работи като началник отдел в Главната дирекция на стетистиката. Участник в Научната експедиция в Добруджа (1916 - 1917). Професор по статистика в Софийския университет (1919 - 1944). Декан на Юридическия факултет (1919 - 1922). Преподава политическа икономия и статистика. Титуляр на катедрата по теоретична статистика в Софийския университет в продължение на 20 години.

Редовен член на Българската академия на науките (1941). Един от основателите на Свободния университет за политически и стопански науки в София, където е преподавател в периода 1920 - 1944 година. Член-учредител е на Македонския научен институт. Председател на Съюза на популярните банки (1925 - 1944) и на Върховния статистически съвет (1928 - 1944). Член на Международния статистически институт в Хага и почетен член на Унгарското статистическо дружество.

Мишайков е активен политик. През октомври 1921 година е един от основателите на Народния сговор, а след Деветоюнския преврат в 1923 година и на Демократическия сговор. Привърженик е на крилото на Александър Цанков в Демократическия сговор. Министър на търговията, промишлеността и труда (15 май 1930 - 29 юни 1931) и на просветата (4 юли - 23 октомври 1936). Народен представител.

Научни трудове 
 Македония в икономическо отношение (1922 г.)
 Основни начала на политическата икономия (1933 г.)
 Основни начала на теоретическата статистика (1939 г.)

Родословие

Бележки 

Демократически сговор
Български политици (1918 – 1945)
Министри на просветата на България
Преподаватели в Софийския университет
Български политикономисти
Български статистици
Преподаватели в УНСС
Академици на БАН
Членове на Македонския научен институт
Български общественици от Македония
Български журналисти от Македония
Български политици от Македония
Мишайкови
Родени в Пазарджик
Починали в София
Хора с архиви в Централния държавен архив
Преподаватели в Юридическия факултет на Софийския университет
По произход от Пътеле